

Informatica 
 Tracker (filesharing), een server die verbindingen legt met fileservers in BitTorrent
 Moduletracker, een techniek om met behulp van een computer muziek te maken

Zoeken en volgen 
Systeem en/of apparaat om iets of iemand te vinden (en eventueel de locatie ervan te volgen):
 Meta Tracker, een desktopzoeker
 Wifi-tracker
 GPS-tracker
 Ultra-widebandtracker
 Bluetooth-tracker
 NFC-tracker

Financieel 
 Exchange-traded fund of indextracker, een type van belegging

Entertainment 
 Tracker (album), een album uit 2015 van Mark Knopfler
 Tracker (computerspel), een computerspel
 Tracker (televisieserie), een Canadese televisieserie

Luchtvaart 
 Grumman S-2 Tracker, een maritiem patrouillevliegtuig

Gerelateerd 
 track & trace - volgen van een bestelling (bestelproces en transport)